

Patronyme 

 David Herndon, (1985 -) un lanceur de relève droitier au baseball. 
 Jason Herndon, (1977 -) un rappeur américain.
 Susan Herndon, une chanteuse et compositeur américaine.
 Ty Herndon, (1962 -) un chanteur américain de musique country.
 William Lewis Herndon (1813-1857), un officier de marine américain.

Toponyme 

 Herndon, ville située au Kansas ;
 Herndon, un borough du comté de Northumberland, en Pennsylvanie ;
 Herndon une ville de Virginie ;
 Herndon, station du métro de Washington.

Patronyme anglais